Кабанова — жіноча форма прізвища Кабанов.

 Кабанова Аліна Юріївна (* 1982) — російська і німецька футболістка.
 Кабанова Єлизавета Олександрівна (1923—1995) — ткаля, Герой Соціалістичної Праці.
 Кабанова Ірина Іванівна (* 1964) — радянська і білоруська актриса театру і кіно, завідувачка кафедри сценічної мови і вокалу Білоруської державної академії мистецтв.
 Кабанова Марія Олександрівна (1929—1995) — ланкова колгоспу, Герой Соціалістичної Праці.
 Кабанова Світлана Євгенівна (* 1941) — заслужена артистка Української РСР.
 Кабанова Софія Равілівна (* 1970) — узбецька легкоатлетка.

Примітки 

жіночі форми прізвищ